Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale José Acasuso 6-4, 64-7, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Campione)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 José Acasuso (finale)

 Alexandre Simoni (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Feliciano López (secondo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2002